Hansel Maiava – calciatore samoano americano
 Kaluka Maiava – giocatore di football americano statunitense